Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt steht für:

 Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt (Chur), Schweiz
 Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt (Oradea), Rumänien